Anežka Navarrská ( Agnès de Navarre; 1334 – 4. února 1396, Estella-Lizarra) byla hraběnka z Foix a básnířka, žákyně Guillauma de Machaut. Zdá se, že mohla být dívkou, na jejíž přání sepsal "Opravdový příběh".

Život 
Narodila se jako jedna z dcer navarrského krále Filipa III. a Johany Navarrské. 27. srpna 1349 byla v Paříži provdána za  Gastona, hraběte z Foix, svého vrstevníka. Velkolepý sňatek domluvily jejich matky, pro dynastii Foix se jednalo o posílení mocenské prestiže, protože Anežka byla krom jiného příbuznou francouzského krále.

Manželství zřejmě šťastné nebylo, roku 1362 Anežka porodila syna. O vánocích 1362 byla zřejmě zapuzena či sama odešla zpět na navarrský dvůr. Důvodem bylo údajně nevyplacené věno a ani opakovaná papežská intervence nepomohla, Gaston svou ženu zpět nevzal. Jejich stejnojmenný syn dle Jeana Froissarta jel po letech matku navštívit a po návratu jej otec nechal zavřít v hradní věži. Zdá se, že jej podezíral z pokusu o vraždu jeho vlastní osoby a pak jej nechtěně zabil.

Anežka po zapuzení žila zřejmě nějakou dobu u sestry ve Francii a poté na bratrově navarrském dvoře. Pobývala v palácích v Pamploně, Olite a Estella, kde také roku 1396 zemřela.

Odkazy

Externí odkazy

Poznámky

Reference

Literatura 
 P. Tucoo-Chala, « Agnès de Navarre et Gaston Fébus », Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Pau et du Béarn, 1967, p. 51-69.

Vývod z předků 

Dynastie Évreux
Navarrské infantky
Hraběnky z Foix
Úmrtí v Navaře
Narození v roce 1334
Úmrtí 4. února
Úmrtí v roce 1398
Ženy